Ски́петр может означать:
 Скипетр — древнейший символ власти.
 Императорский скипетр — скипетр, изготовленный для Екатерины II.
 Скипетр Эдуарда 7 — королевский скипетр Британской империи.
 Скипетр с армиллярной сферой — часть королевских регалий Португалии.
 Скипетр Оттокара — восьмой альбом Эрже из серии «Приключения Тинтина».
 Скипетр (группа) — российская метал-группа.

См. также 
 Скипетр и Рука Правосудия (созвездие) — новое, отменённое созвездие северного полушария неба.
 Скипетров — фамилия.